Alipumilio är ett släkte av tvåvingar. Alipumilio ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blomflugor
Alipumilio